Claudel ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Claudel (1864–1943), französische Bildhauerin
 Delphine Claudel (* 1996), französische Skilangläuferin
 Jean-Baptiste Claudel (1876–1955), französischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Reyes in Bolivien
 Marcel Claudel (1902–nach 1955), belgischer Opernsänger (Tenor) und Theaterdirektor
 Paul Claudel (1868–1955), französischer Diplomat und Schriftsteller
 Philippe Claudel (* 1962), französischer Schriftsteller
 Véronique Claudel (* 1966), französische Biathletin